Ни́стру:
 Нистру — румынское/молдавское название реки Днестр.
 Нистру — сорт помидоров.
 Нистру — цинут Королевства Румыния в 1938—1940 гг.
 «Нистру» — футбольный клуб из Кишинёва (с 1992 года носящий название «Зимбру»).
 «Нистру» — футбольный клуб из Отачи (Атаки).
 «Нистру» — ныне не существующий футбольный клуб из Чобурчи.

См. также 
 Ниструл (футбольный клуб, Бендеры)